En Moldavie
 Ștefănești (Florești)
 Ștefănești (Ștefan Vodă)
 En Roumanie
 Ștefănești (Argeș)
 Ștefănești (Botoșani)
 Ștefănești (Vâlcea)